Carl Nielsen er navnet på flere personer, herunder:

 Carl Nielsen (1865-1931) – en dansk komponist
 Carl Nielsen (fabrikant) (1890-1976) – en dansk fabrikant (Niels Carl Nielsen)
 Carl Nielsen (borgmester) (1917-2011) – en dansk landmand og borgmester i Brovst 1970-1986
 Carl Nielsen (bokser) (1918-1991) – en dansk professionel bokser, aktiv i 1940'erne
 Carl Nielsen (DBU) (1920-2000) – formand for Dansk Boldspil-Union
 Carl Nielsen (roer) (1930-1991) - dansk olympisk roer
 Carl Nielsen (parodist) (1933-2022) – en dansk parodist
 Carl Nielsen (atlet) – en dansk atlet
 Carl Nielsen (teaterleder) (1854-1895) – en dansk teaterdirektør

Andre
 Carl Vilhelm Nielsen (1890-1961) – en dansk billedhugger
 Karl Vilhelm Nielsen (født 1944) – blandt andet formand for og stifter af Dansk Handicap Idræts-Forbund